Николай Михайлович Боголюбов (род. 30 ноября 1950) —  и физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории математических проблем физики Санкт-Петербургского отделения Математического института имени В. А. Стеклова РАН.

Работает в Санкт-Петербургском отделении Математического института им. В. А. Стеклова РАН. Должность в настоящее время — ведущий научный сотрудник лаборатории математических проблем физики.

Зав. кафедрой математической физики и теории информации Университета ИТМО.

Разработал алгебраический подход к вычислению корреляционных функций для нелинейных квантовых моделей в двумерном пространстве-времени.

Семья:
 Бабушка работала редактором в журнале «Огонёк».
 Дядя — математик, академик РАН Н. Н. Боголюбов.
 Отец — лингвист-иранист, академик РАН М. Н. Боголюбов.

Общественная позиция 
В феврале 2022 подписал открытое письмо российских учёных с осуждением вторжения России на Украину и призывом вывести российские войска с украинской территории.

Основные работы 
Автор и соавтор автор свыше 150 научных работ, в том числе двух монографий. Соавтор книги:
 Корреляционные функции интегрируемых систем и квантовый метод обратной задачи: монография / Н. М. Боголюбов, А. Г. Изергин, В. Е. Корепин; Под ред. Л. Д. Фаддеева. — М.: Наука, 1992. — 240 с. — ISBN 5-02-014626-7, англ. издание «Quantum inverse scattering method and correlation functions» (Cambridge University Press), которая выдержала несколько изданий.

Редактор книг:
 Вопросы квантовой теории поля и статистической физики. 23 // Зап. научн. сем. ПОМИ. — 433 / Ред. Н. М. Боголюбов, Е. В. Дамаскинский. — 2015. — 264 с.
 Вопросы квантовой теории поля и статистической физики. 18 // Зап. научн. сем. ПОМИ. — 317 / Ред. Н. М. Боголюбов, Е. В. Дамаскинский. — 2004

Примечания

Ссылки 
 Список публикаций
 https://web.archive.org/web/20170517050653/http://www.gpad.ac.ru/info/proposals/CM_nuclear_age.pdf
 http://mi.mathnet.ru/book409

Николай Михайлович